Гвардія — вибрані військові частини
 Російська імператорська гвардія
 Радянська гвардія
 Стара Гвардія — елітні військові формування ветеранів Імператорської Гвардії Наполеона
 Лейбгвардія — почесна назва добірних військових частин, призначених для охорони особи й місця перебування монарха
 Національна гвардія — назва силових формувань у збройних силах різних держав:
 Національна гвардія України
 Національна гвардія Франції
 Червона гвардія
 «Гвардія» — український військово-драматичний мінітелесеріал
 «Гвардія» — професіональний польський футбольний клуб з Варшави
 «Гвардія» — професіональний польський футбольний клуб з Кошаліна

Персоналії 

Ґвардія () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Рафаель Анхель Кальдерон Ґвардія — 26-й президент Коста-Рики
 Томас Ґвардія Ґутьєррес — 7-й і 10-й президент Коста-Рики

Див. також 
 Гвардійське
 Гвардійська стрічка

Іспанські прізвища